Het FIM Wereldkampioenschap trial 2007 werd tussen 1 april en 22 september gereden, waarbij de rijders in 12 wedstrijden verdeeld over 10 landen zouden uitkomen. De laatste wedstrijd in België werd echter geannuleerd. Het WK eindigde met de eerste wereldtitel voor de Spaanse Montesarijder Toni Bou, die zijn landgenoot en regerend wereldkampioen Adam Raga (GasGas) en de Japanner Takahisa Fujinami (Montesa) achter zich liet. Bou slaagde er in 9 van de 11 wedstrijden te winnen, bij de andere 2 wedstrijden eindigde hij op de tweede plaats. Raga op zijn beurt won de andere 2 wedstrijden, behaalde 9 keer een tweede plaats en 1 keer een derde.

Eindklassement

* Wedstrijd geannuleerd

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2007